Paracalanthis — род мелких жуков из семейства темнотелки (Trogossitidae). .

Распространение 
Австралия (Квинсленд).

Описание 
Среднего размера жуки-темнотелки буроватого землистого цвета, длина около 12 мм. Форма тела вытянутая. Отличаются следующими признаками: надкрылья с X-образным желтоватыми пятном и полосой в передней половине; усики 10-члениковые, булава 2-члениковая. Жвалы с 2 апикальными зубцами. Фронтоклипеальный шов отсутствует. Тело покрыто ямками, бороздками и волосками. Переднеспинка сбоков с микрозазубринами. Биология неизвестна.

Систематика 
Род был впервые выделен в 1970 году английским энтомологом Роем Кроусоном (1914—1999). Валидный статус подтверждён в ходе ревизии семейства темнотелок, проведённой в 2013 году чешским колеоптерологом Иржи Колибачем (Jiří Kolibáč ; Moravian Museum, Department of Entomology, Брно, Чехия), род включён в трибу Egoliini (вместе с Acalanthis, Egolia, Calanthosoma и Necrobiopsis) в составе подсемейства Trogossitinae.

  (Австралия)

Примечания

Литература 
 Крыжановский О. Л. 1965. 38. Сем. Ostomatidae (Trogositidae) — щитовидки. 239—240. В кн.: 
 Лафер Г. Ш. 1992. 55. Сем. Peltidae (Lophocateridae) — щитовидки. В кн.: 
 Никитский Н. Б. 1992. 54. Сем. Trogositidae. В кн.:

Ссылки 
 Род Trogossitidae на сайте Энциклопедия жизни, eol.org

Темнотелки
Насекомые Австралии
Роды жесткокрылых